Arabesque é um filme pornográfico voltado para o público gay lançado em 2005 pela Raging Stallion Studios. O filme conta somente com atores exclusivos da produtora, como  Huessein, François Sagat, Manuel Torres, Sarib, Ivan Andros, Joey Milano e J.C.

Em março de  2006 o filme foi indicado à  9 GayVN Awards, tendo ganhado dois deles (Best Group Scene e Melhor Música).. Foi indicado a oito Grabby Award, tendo ganhado 3 (Best All-Sex Video, Best DVD Extras, e Best Group-Sex Scene).

Ligações externas
 
 ManNet Review: Arabesque
 Arabesque Official Site
 François Sagat Official Yahoo Group
 Friskyfans.org film review
 Guidemag.com film review

Filmes pornográficos de 2006
Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays